Stolz steht für:
 Stolz, Emotion der Selbstzufriedenheit
 Stolz (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Satz von Stolz (stolzscher Grenzwertsatz, Satz von Stolz-Cesàro)
 Stolz Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Stoltz
 Stolze